* Brayan Ramírez (ur. 1992) – kolumbijski kolarz
 Brayan Ramírez (ur. 1994) – honduraski piłkarz